Příjmení Sawyer nese více různých osobností:

 Connie Sawyer (1912–2018) – americká herečka
 Chris Sawyer (* 1961) – skotský nezávislý vývojář počítačových her
 Lyddell Sawyer (1856–1927) – britský fotograf
 Robert J. Sawyer (* 1960) – kanadský sci-fi spisovatel
 Tom Sawyer – hlavní chlapecká postava románu Dobrodružství Toma Sawyera (1876) od Marka Twaina